Blanchardville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Blanchardville (Massachusetts)
 Blanchardville (Wisconsin)